Респе́нда-де-ла-Пе́нья () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Паленсия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Монтания-Палентина. Население — 202 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Página web del Ayuntamiento

Муниципалитеты Паленсии